«Eight Miles High» — песня американской рок-группы Byrds. Написана была участниками группы Джином Кларком, Дэвидом Кросби и Джимом Макгуинном (также известным как Роджер Макгуинн). Вышла отдельным синглом 14 марта 1966 года. Потом вошла в появившийся на прилавках 18 июля того же года третий студийный альбом группы Byrds Fifth Dimension.

Музыкальное влияние на песню оказали Рави Шанкар и Джон Колтрейн. «Eight Miles High» вместе с песней «Why», написанной Макгуинном и Кросби и вышедшей на стороне «Б» того же сингла, считается важной вехой в становлении музыкальных стилей психоделический рок, рага-рок и психоделический поп. Музыкальные критики часто называют «Eight Miles High» первой настоящей песней в жанре психоделического рока и классикой контркультуры 1960-годов.

Вскоре после выхода песни она подверглась запрету на радио в США. Случилось это после того, как профессиональный журнал для вещателей Gavin Report увидел в её тексте дополнительный смысл, а именно про употребление наркотиков.

Песня достигла 14 места в США (в Billboard Hot 100) и 24 места в Великобритании (в сингловом чарте UK Singles Chart).

Песня «Eight Miles High» стала третьей и последней песней группы Byrds, достигшей первой двадцатки в США, а также их последним релизом перед уходом из группы Джина Кларка, бывшего на тот момент основным автором песен группы.

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Eight Miles High» в оригинальном исполнении группы Byrds на 150 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 151 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Eight Miles High» в исполнении Byrds на 348-е место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Также «Eight Miles High» вместе с ещё двумя песнями в исполнении группы Byrds — «Hickory Wind» и «Mr. Tambourine Man» — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 1999 году оригинальный сингл «Eight Miles High» группы Byrds (вышедший в 1966 году на лейбле Columbia Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 BBC — Radio 2 Sold on Song
 

Песни 1965 года
Синглы 1966 года
Песни The Byrds
Композиции психоделического рока
Зал славы «Грэмми»
Синглы Columbia Records
Песни о самолётах
Контркультура 1960-х годов
Песни Roxy Music
Песни о наркотиках